Trevoa är ett släkte av brakvedsväxter. Trevoa ingår i familjen brakvedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Brakvedsväxter
Trevoa